Brandon Reid (né le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait en position de centre.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1997-1998 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ
|| 67 || 13 || 21 || 34 || 6 || 5 || 1 || 0 || 1 || 15 
|-
| 1998-1999 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ
|| 70 || 32 || 25 || 57 || 33 || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 
|-
| 1999-2000 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ
|| 62 || 44 || 80 || 124 || 10 || 10 || 7 || 11 || 18 || 4 
|-
| 2000-2001 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ
|| 57 || 45 || 81 || 126 || 18 || 21 || 13 || 29 || 42 || 14 
|-
| 2001-2002 || Moose du Manitoba || LAH
|| 60 || 18 || 19 || 37 || 6 || 7 || 0 || 3 || 3 || 0 
|-
| 2002-2003 || Moose du Manitoba || LAH
|| 73 || 18 || 36 || 54 || 18 || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 
|-
| 2002-2003 || Canucks de Vancouver || LNH
|| 7 || 2 || 3 || 5 || 0 || 9 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2003-2004 || Moose du Manitoba || LAH
|| 73 || 19 || 39 || 58 || 20 || || || || ||  
|-
| 2003-2004 || Canucks de Vancouver || LNH
|| 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Hamburg Freezers || DEL
|| 45 || 18 || 29 || 47 || 41 || 6 || 0 || 3 || 3 || 4 
|-
| 2005-2006 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 44 || 16 || 18 || 34 || 16 || 12 || 4 || 7 || 11 || 14 
|-
| 2006-2007 || Moose du Manitoba || LAH
|| 53 || 15 || 17 || 32 || 19 || 10 || 2 || 3 || 5 || 4 
|-
| 2006-2007 || Canucks de Vancouver || LNH
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2007-2008 || DEG Metro Stars || DEL
|| 56 || 12 || 28 || 40 || 8 || 13 || 7 || 4 || 11 || 4 
|-
| 2008-2009 || DEG Metro Stars || DEL
|| 52 || 24 || 25 || 49 || 14 || 16 || 5 || 16 || 21 || 4 
|-
| 2009-2010 || DEG Metro Stars || DEL
|| 56 || 22 || 26 || 48 || 18 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2010-2011 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 44 || 8 || 18 || 26 || 8 || 10 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| 2011-2012 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA
|| 39 || 6 || 10 || 16 || 8 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0 
|-
| 2012-2013 || Hamburg Freezers || DEL
|| 48 || 10 || 12 || 22 || 12 || 6 || 3 || 2 || 5 || 2 
|-
| 2013-2014 || HK CSKA Moscou || KHL ||26 || 3 || 6 || 9 || 6 || -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mars 1981
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du HK CSKA Moscou
Naissance à Montréal
Attaquant de hockey sur glace